

Henri Blanc  
Henri Blanc peut désigner :
 Henri Blanc-Fontaine (1819-1897), un peintre français ; 
 Henri Blanc (1858-1936), homme politique et magistrat français ; 
 Henri Blanc (1859-1930), conservateur du Musée cantonal de zoologie et enseignant vaudois ;
 Henri Blanc, chef des haras nationaux de 1970 à 1982.

Henry Blanc 
Henry Blanc peut désigner :
 Henry Blanc (1858-1936), homme politique français ;
 Henry Blanc (1921-2013), illustrateur et dessinateur humoristique français.